Niemcy:
 Hochstedt – dzielnica Erfurtu
 Hochstedt – dzielnica Nordhausen

Zobacz też:
 Hochstätt
 Hochstett